Юнузович:

 Юнузович, Златко (род. 1987) — австрийский футболист боснийского происхождения.
 Юнузович, Эдин (род. 1986) — хорватский футболист.